Junco-bulboso é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Juncus bufonius
 Juncus bulbosus